Зловещий лунный свет () — книга американского писателя Р. Л. Стайна, опубликованная в 1995 году в серии Fear Street Super Chiller. В России она была опубликована в 2003 году издательством АСТ.

Сюжет 
Книга делится на пролог и три части.

Пролог 
Даниэлла с братом Клиффом и тётей Маргарет совершает покупки в магазине. Из-за кондиционера в нём становится очень холодно. Даниэлла путается в одинаковых проходах и теряет чувство реальности. Она слышит крик Клиффа и понимает, что разорвала упаковку с говядиной и ест сырое мясо.

Часть первая. Песни 
Даниэлла вступает в рок-группу, у которой пока нет ни названия, ни единой песни. Её лидер — Билли Дарк. Кит Крейген — администратор, Каролина играет на синтезатере, а Ди — солистка. Даниэлла смещает её и становится второй солисткой. Даниэлла сдружилась с Каролиной, но Ди её дико ненавидит и не упускает случая это показать.

Три года назад в автомобильной аварии погибли родители Даниэллы. Она уверена, что их исполосовало о камни, хотя никто ей об этом не говорил, а тела родителей она не видела. Тётя Маргарет опекает Даниэллу, но когда та заводит разговор о родителях, тётя быстро меняет тему. После аварии Даниэлла часто видела ужасные галлюцинации и поэтому ходила к доктору Муру. Сейчас видений стало меньше, но она всё равно ходит к доктору.

Группа в полном составе едет в фургоне и придумывает название. Джоуи неровно водит машину, и у Даниэллы возникает галлюцинация, будто фургон слетел с обрыва. Вскоре все поселяются в отель. Ночью Кит и Даниэлла целуются, однако девушка ненамеренно кусает Кита. Утром она исполняет песню «Зловещий лунный свет», слова которой сами пришли ей в голову. Всем членам группы эта песня очень нравится, и они решают исполнить её на концерте, который состоится вечером в этот же день.

Даниэлла едет к доктору Муру и рассказывает обо всём, но тот очень просто всё объясняет. «Возможно, Кит сделал какое-то неловкое движение… Я сомневаюсь, чтобы ты вела себя жестоко» — говорит он. К вечеру она приезжает к группе и исполняет песню «Зловещий лунный свет», которая становится настоящим хитом. Позже ночью она обнаруживает, что Джоуи пропал. Все члены группы безуспешно ищут его, а потом обнаруживают мёртвым в парке.

Часть вторая. Крики 
Проходит три недели, а Даниэлла по-прежнему уверена, что это она убила Джоуи. Доктор Мур убеждает её в обратном. Вскоре, в фургоне, Даниэлла сочиняет песню и хочет, тобы её спела Ди. Песня является логическим продолжением первой, «Зловещего лунного света». Смысл этой песни в строчках: «Зловещий лунный свет, удержи меня», а кончается она словами: «Не дай мне убить снова». Ди считает, что Даниэлла обвиняет её в смерти Джоуи, и нападает на неё, но ребята оттаскивают девушку.

Вскоре они приезжают в отель. Ди и Кит о чём-то спорят и уходят. У Даниэллы появляется галлюцинация, будто Ди разрывает Кита на куски. Вскоре Ди и Кит возвращаются. Ночью все, кроме Даниэллы, уходят на прогулку. Девушка остаётся в своей комнате. Из шкафа выходит Ди и говорит, что знает правду о смерти Джоуи, но Даниэлла не хочет её слушать, думая, что Ди сейчас наговорит ей гадостей. Однако появляется Кит, и Ди уходит. Позже Даниэлла слышит вой за окном и у неё снова появляется галлюцинация. На этот раз ей видится мёртвый Билли.

Даниэлла решает временно пожить у своей тёти, чтобы забыть о случившемся. Маргарет тепло к ней отнеслась. Однако Даниэлла услышала, как она говорит с доктором Муром о том, что Даниэлле становится хуже. Девушка решает покопаться в вещах тёти Маргарет, чтобы найти этому объяснение. Она наталкивается на газетную статью: «Неизвестная причина загадочной смерти супружеской пары из Шейдисайда», родителей Даниэллы. Там написано: «Тела супругов были разорваны на части. Они выглядели так, будто над ними поработал дикий зверь».

Часть третья. Завывания 

Доктор Мур объясняет Даниэлле, что тётя Маргарет впервые позвонила ему, поскольку была озабочена состоянием Даниэллы. Выходя от него, она встречает Ди и едва не убивает её. Ди уходит из группы, а на её место приходит Шона. Девушка просит Даниэллу принести её бас-гитару, которая лежит на чердаке в сундуке. Там Даниэлла открывает другой сундук и обнаруживает там мёртвую Ди.

Девушка видит, как Билли, Мэри, Бет и Каролина превращаются в оборотней, и убегает от них в лес. Она находит машину и приезжает на ней в город. Она приходит к тёте Каролине и хочет позвонить в полицию, но обнаруживает, что та в сговоре с оборотнями. Тётя говорит, что смерть её родителей была подстроена, а она сама предназначена в невесты вожаку оборотней. Даниэлла решает, что это Билли.

Она убегает к доктору Муру, однако обнаруживает, что она должна стать невестой Кита, сына доктора Мура. Сам доктор на сеансах обрабатывал ей мозг, внушая те ужасные видения. Они идут в лес, чтобы устроить свадьбу. Посередине церемонии Даниэлла превращается в оборотня и убивает Кита, освободя при этом всех участников группы от злых чар.

См. также 

Романы 1995 года
Романы на английском языке
Произведения Роберта Лоуренса Стайна